

Entomologie 
Phalène (du grec ancien : φάλαινα / phálaina) peut faire référence à :
 plusieurs espèces de lépidoptères (papillons) de la famille des Geometridae, notamment :
 Phalène anglaise (Thera britannica).
 Phalène anguleuse (Timandra comae).
 Phalène aurorale (Idaea muricata).
 Phalène à losanges ou Boarmie rhomboïdale (Peribatodes rhomboidaria).
 Phalène blanche (Siona lineata).
 Phalène bordée (Isturgia limbaria).
 Phalène brumeuse (Operophtera brumata).
 Phalène candide (Asthena albulata).
 Phalène chamoisée (Theria rupicapraria).
 Phalène chinée (Euplagia quadripunctaria).
 Phalène consacrée (Casilda consecraria).
 Phalène décorée ou Acidalie décorée (Scopula decorata).
 Phalène défeuillante ou Hibernie défeuillante (Erannis defoliaria).
 Phalène de la guimauve ou Larentie cloutée (Larentia clavaria).
 Phalène de la mancienne (Crocallis elinguaria).
 Phalène de la patte-d'oie ou Cidarie accompagnée (Pelurga comitata).
 Phalène de la ronce (Mesoleuca albicillata).
 Phalène de la vigne (Phalaenoides glycine).
 Phalène de la Viorne ou Gnophos ténébreuse (Gnophos furvata).
 Phalène de l'alisier ou Citronnelle rouillée (Opisthograptis luteolata).
 Phalène de l'ansérine (Scotopteryx chenopodiata).
 Phalène de l'aquiline (Petrophora chlorosata).
 Phalène de l'arrête-bœuf (Aplasta ononaria).
 Phalène de l'Epine-vinette (Pareulype berberata).
 Phalène de l'euphorbe ou Souris (Minoa murinata).
 Phalène de l'olivier (Gymnoscelis rufifasciata).
 Phalène des pâturages (Scopula immutata).
 Phalène du bouleau (Biston betularia), espèce souvent étudiée en biologie.
 Phalène du buplèvre (Thalera fimbrialis). 
 Phalène du fusain (Ligdia adustata).
 Phalène du genévrier ou Corythée du genévrier (Thera juniperata).
 Phalène du hêtre (Operophtera fagata).
 Phalène du marronnier (Alsophila aescularia).
 Phalène du nerprun (Philereme transversata)
 Phalène du Noisetier ou Angéronie du Prunier (Angerona prunaria).
 Phalène du pin ou Fidonie du pin (Bupalus piniaria).
 Phalène du sureau ou Phalène soufrée (Ourapteryx sambucaria).
 Phalène du tilleul ou Cidarie à bandes vertes (Chloroclysta siterata)
 Phalène emplumée ou Himère-plume (Colotois pennaria).
 Phalène hérissée (Lycia hirtaria).
 Phalène honorée (Campaea honoraria).
 Phalène laiteuse ou Acidalie laiteuse (Scopula floslactata).
 Phalène linéolée ou Numérie ligneuse (Plagodis dolabraria).
 Phalène marbrée ou Biston marbré (Biston strataria).
 Phalène mariée ou Éphyre omicron (Cyclophora annularia).
 Phalène mouchetée (Abraxas grossulariata).
 Phalène ocellée (Cosmorhoe ocellata).
 Phalène ondée (Xanthorhoe fluctuata).
 Phalène ondulée (Rheumaptera undulata).
 Phalène ornée (Scopula ornata).
 Phalène perlée (Campaea margaritaria).
 Phalène pétrifiée ou Boarmie pétrifiée (Menophra abruptaria).
 Phalène picotée (Ematurga atomaria).
 Phalène pomone (Lycia pomonaria).
 Phalène ponctuée (Cyclophora punctaria).
 Phalène du populage (Chariaspilates formosaria).
 Phalène précoce ou Phalène-isard (Theria primaria).
 Phalène printanière (Hemistola chrysoprasaria).
 Phalène réticulée (Chiasmia clathrata).
 Phalène rougeâtre (Scopula rubiginata).
 Phalène rustique ou Acidalie rustique (Idaea rusticata).
 Phalène rustique du Midi ou Acidalie rustique du Midi (Idaea filicata).
 Phalène sagittée (Gagitodes sagittata).
 la Phalène satinée (Lomographa temerata)
 Phalène sillonnée (Hemithea aestivaria).
 Phalène suspendue ou éphyre suspendue (Cyclophora albipunctata).
 Phalène velue ou Phalène de l'aulne (Phigalia pilosaria).
 Phalène verte des Ombellifères (Phaiogramma etruscaria).

Films 
 Le Phalène, un film italien réalisé d'après la pièce d'Henry Bataille par Carmine Gallone (1916).
 La Phalène bleue, un film muet français dramatique de Georges Champavert (1919).
 La Phalène blanche, un film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1924.
 La Phalène d'argent, un film américain de Dorothy Arzner (1933) avec Katharine Hepburn.
 Le Phalène bleu, un film ouest-allemand réalisé par Wolfgang Schleif, sorti en 1959. 
 Les Productions de la Phalène, maison de production créée par Mary Jimenez avec Jacqueline Louis.
 Les Phalènes, un film de Philippe Vallois, sorti en 1975.
 Phalène nom français de Sybil Dvorak, personnage mutante de l'univers Marvel apparu dans Spider-Woman en 1979.
 Miss Phalène, personnage dans le court métrage d'animation français Dans les griffes de l'araignée réalisé par Ladislas Starewitch.

Jeux 
 Homme-phalène, créature dans le jeu vidéo Fallout 76.
 La Phalène, est une petite planétoïde du  monde de Faucongris dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.
 la Phalène Mystique, personnage du jeu Gormiti.

Musiques 
 Phalènes et Pestilence (2003), et un album du groupe de black metal français Peste noire.
 Phaléne (Fred D'Oelnitz) - François Chassagnite (France), titre dans A la Costa Sud , album-compilation réalisé et produit par Pino Presti.
 Phalene 2, Chanson de Jazz du groupe Placebo (1973).
 Phalène, nom français pour Moth dans Le Songe d'une nuit d'été (opéra) de Benjamin Britten.

Œuvres 
 Phalènes magnétiques, cartes postales illustrées et répétitives de Roland Penrose (1938).
 La Phalène, huiles sur toile de Wolfgang Paalen  1937.
 La Phalène des îles de la mer, lithographie de Franz Melchers, reproduite dans L'Estampe moderne (1897).
 L'Enfer des phalènes, Œuvre de La compagnie Oposito (1985).

Ouvrages 
 .
 .
 le phalène, Lieux des Sept Clefs du pouvoir série de sept romans écrits par l'écrivain australien Garth Nix.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .
 Phalènes, recueil de vers de Georges de Lys.
 Réverbères et phalènes, poème, dans: Lëtzebuerger Land, 29 juillet 1960, avec la contribution de Lambert Schlechter.

Patronyme 
 Phalène, nom de résistant de Jean Raison du réseau Alliance, réseau de renseignement de la résistance intérieure française.
 Phalène de la Valette, est une journaliste rédactrice en chef au journal le Point.

Toponyme 
 Avenue des Phalènes, Avenue de Bruxelles, Belgique.
 Allées des Phalènes, rue à Antibes, France.
 Les Phalènes, station de bus à Antibes, France, desservie par les réseaux Envibus et Zou.

Autres 
 Phalène, ou épagneul phalène, une variété de la race de chien épagneul nain continental.
 L'homme-phalène ou Homme-papillon, une créature légendaire ailée et mystérieuse.
 Le Phalène était un avion utilitaire civil construit en France dans les années 1930.
 Les éditions de la Phalène, maison d'édition créées par Any Diguet et Hughes Guiral.
 « À la Saint Jean Gualbert, phalènes en l’air. », dicton du 26 juillet.
 Les Phalènes, café littéraire à Brazzaville créé en 1995 par Marie-Leontine Tsibinda et fermé 1999 (du fait de la guerre civile du Congo-Brazzaville).

Notes et références 

Nom d'insecte ambigu